In der Fernsehreihe Tatort gab es zwei Folgen mit dem Titel Herzversagen:
* Tatort: Herzversagen (1989) mit dem Saarbrücker Kommissar Palu, Regie Michael Mackenroth
 Tatort: Herzversagen (2004) mit den Frankfurter Kommissaren Dellwo und Sänger, Regie Thomas Freundner